Ла-Рошель 8-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 15 296 человек.

Код INSEE кантона 1749. Всего в кантон Ла-Рошель 8-й кантон входят 3 коммун, из них главной коммуной является Ла-Рошель.

Коммуны кантона 

 Домпьер-сюр-Мер
 Ла-Рошель
 Периньи

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта